The Closer est le titre de plusieurs séries télévisées et d'un film.

 The Closer, film de 1990 réalisé par Dimitri Logothetis ;
 L'Irrésistible Jack (The Closer), série télévisée de 1998 avec Tom Selleck ;
 The Closer, série télévisée diffusée entre 2005 et 2012, avec Kyra Sedgwick et J. K. Simmons ;
 , spectacle de Dave Chappelle diffusé sur Netflix.